Это список лауреатов и номинантов на прайм-тайм премию «Эмми» в категории «Лучший режиссёр мини-сериала, фильма или драматической программы».

Лауреаты и номинанты

1971—1979

1980—1989

1990—1999

2000—2009

2010-е

2020-е

Примечания 

Режиссура мини-сериала, фильма или драматической программы
Премии за режиссуру